karczma – budynek pełniący funkcje wyszynku, miejsca spotkań i zabaw miejscowej ludności

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Karczma – część wsi Łążek Ordynacki w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski
 Karczma – część wsi Frywałd w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice 
 Karczma – część wsi Zagorzyn w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Karczma – część wsi Reczpol w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krzywcza 
 Karczma – część wsi Zaborów w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Karczma – część wsi Wolica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Karczma – część wsi Zamkowa Wola w  woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Inne 
 Karczma – były przysiółek wsi Kraszków w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim w gminie Waśniów
 Karczma – miejsce w polskich Tatrach Zachodnich